20963 Pisarenko – asteroide della fascia principale
 Dar'ja Aleksandrovna Pisarenko – pallavolista russa
 Victor Pisarenko – aviatore russo